John Neville har flera betydelser:
 John Neville, markis av Montagu (c:a 1431–1471), yorkisk ledare under Rosornas krig
 John Neville Keynes (1852–1949), brittisk nationalekonom och filosof
 John Neville (skådespelare) (1925–2011), brittisk skådespelare